Veta o tallarina, generalment plural vetes, tipus de pasta italiana amb forma de cinta
 Veta o Cepola macrophthalma, espècie de peix teleosti de la família dels cepòlids i de l'ordre dels perciformes
 Economia: Veta de mercat, buit de mercat constituït per un petit segment especialitzat
 Ciències de la terra:
 Veta (mineria), dipòsit mineral format per l'ompliment d'esquerdes i caracteritzat pel poc gruix respecte a la longitud 
 Veta (hidrologia), corrent d'aigua subterrani i prim
Tèxtil:
 Veta (teixit), teixit cintiforme
 Veta adherent, dues vetes de teixit que s'enganxen per pressió i se separen per tracció
 Veta (marineria), diferents tipus de cordes utilitzats en marineria
 Toponímia:
 La Veta, població dels Estats Units a l'estat de Colorado
 Veta (cràter), cràter d'impacte en el planeta Venus